O Billabong Pro Tahiti 2015 é um evento do ASP World Tour de 2015. Esse evento aconteceu no dia 14 a 25 de agosto em Teahupo'o, Taiti e foi disputada por 36 surfistas, sendo 8 brasileiros. O campeão foi o Jeremy Flores que derrotou o Gabriel Medina na final.

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

Round 5

Quartas de final

Semifinais

Final

Premiação

Ligações externas 
 Sítio oficial

Billabong Pro Tahiti
Liga Mundial de Surfe
Billabong Pro Tahiti
Competições de surfe